La Merced (spanisch für „Die Gnade“) steht für folgende Orte:

in Argentinien:
 La Merced (Catamarca), Departamentos Paclín, Provinz Catamarca, Argentinien
 La Merced (Salta), Departamentos Cerrillos, Provinz Salta, Argentinien

in Bolivien:
 La Merced (Tarija), Departamento Tarija, Bolivien

in Ecuador: 
 La Merced (Quito), Vorort von Quito

in Kolumbien:
 La Merced (Kolumbien) in Caldas, Kolumbien

in Peru:
 La Merced (Aija), Ort in der Provinz Aija, Peru
 La Merced (Churcampa), Ort in der Provinz Churcampa, Peru
 La Merced (Junín), Hauptstadt der Provinz Chanchamayo, Peru

in Spanien:
 La Merced (Málaga), Stadtteil von Málaga, Spanien

La Merced steht außerdem für:
 La Merced (Cusco), Kloster in Cusco, Peru
 La Merced (Antigua Guatemala), Kirche in Antigua Guatemala

Siehe auch:
 Merced
 Mercedes (Begriffsklärung)